

Moteur 
Le Moteur V8 est un moteur automobile à combustion interne comportant 8 cylindres disposés en V. V8 ou V-8 peut donc faire référence entre autres à :

 De Dion-Bouton V8, moteur automobile du constructeur français De Dion-Bouton ;
 Hispano-Suiza V8, moteur aéronautique du constructeur espagnol Hispano-Suiza ;
 Moteur V8 Rover, moteur du constructeur britannique Rover.

Modèles automobiles 
 Aston Martin V8, une automobile du constructeur britannique Aston Martin ;
 Aston Martin V8 Vantage, une automobile du constructeur britannique Aston Martin ;
 Audi V8, une automobile du constructeur allemand Audi ;
 BMW Alpina Roadster V8, une automobile du préparateur allemand Alpina ;
 Glas V8, une automobile du constructeur allemand Glas ;
 Jensen C-V8, une automobile du constructeur américain Jensen Motors ;
 Ford V8 1932, une automobile du constructeur américain Ford ;
 Matford Alsace V8, une automobile du constructeur français Matford ;
 Rolls-Royce V-8, une automobile du constructeur britannique Rolls-Royce.

Moto 
 Morbidelli V8, une moto du constructeur italien Morbidelli.

Sport automobile 
 Aston Martin V8 Vantage GT2, une automobile de compétition du constructeur britannique Aston Martin ;
 BMW M Hybrid V8, une automobile de compétition des constructeurs BMW et Dallara ;
 Formule V8 3.5, un championnat de course automobile européen (2016,2017) ;
 V8 Supercars, un championnat de course automobile australien (depuis 1960).

Autres 
V8 ou V08 peut également faire référence à :

Aviation 
 .

Autobus 
 SNVI 100 V8, un autobus du constructeur algérien SNVI.

Boisson 
 V8, une marque américaine de jus de légumes appartenant au groupe Campbell's.

Informatique 

 V8, un moteur JavaScript de Google, inclus dans les navigateurs internet Chromium et Chrome.

Médecine 
 Classe ATC V08, un sous-groupe thérapeutique de la classification ATC.

Musique 
 V8, un groupe de heavy metal argentin.

Toponymie 
 Mankarga-V8, un village burkinabé ;
 Rapadama-V8, un village burkinabé.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres